Э́шли Ка́ммингс (; ) — австралийская актриса кино и телевидения, менее известна как певица.

Биография 
Эшли Каммингс родилась 11 ноября 1992 года в городе Джидда (Саудовская Аравия), где жили и работали в медицинской сфере её родители-австралийцы. В детстве занималась балетом. Когда девочке было 12 лет, семья вернулась на родину. В 14 лет поступила в Школу исполнительских искусств «Брент-стрит», где начала обучаться танцам и актёрскому мастерству. В 2010 году окончила частную женскую школу «» в ; также обучалась в актёрской школе . Изучает философию.

В 14 лет одна улетела в США.

С 2007 года Каммингс начала сниматься в кино. В 2009 году была утверждена на одну из главных ролей в фильме «Вторжение: Битва за рай», для чего 17-летней девушке пришлось научиться ездить на мотоцикле и обращаться с автоматом Калашникова.

В 2016 году Каммингс получила стипендию Хита Леджера от проекта «», что позволило ей начать обучение в  и в «Студии Иваны Чаббак» в Лос-Анджелесе.
Семья
 Отец — Майк Каммингс
 Мать — Шерил Каммингс
 Младшая сестра

Награды и номинации 
С полным списком кинематографических наград и номинаций Эшли Каммингс можно ознакомиться на сайте IMDb.

Избранная фильмография

Широкий экран 
 2007 —  / Razzle Dazzle: A Journey into Dance — танцовщица
 2010 — Вторжение: Битва за рай / Tomorrow, When the War Began — Робин Мэтерс
 2013 —  / Galore — Билли
 2016 —  / Hounds of Love — Вики Мэлони
 2017 —  / Pork Pie — Кейра Ли-Джонс
 2019 — Щегол / The Goldfinch — Пиппа
 2020 —  / Miss Fisher and the Crypt of Tears — Дороти «Дот» Уильямс

Телевидение 
 2009 — Дома и в пути / Home and Away — Элай Эдмондс (в 3 эпизодах)
 2011 — Спецотдел по спасению / Rescue: Special Ops — Бритни (в эпизоде The Intervention)
 2011 — Тёмная сторона / Underbelly — Грейси (в эпизоде )
 2012 — Танцевальная академия / Dance Academy — Трилби (в эпизоде )
 2012—2014 —  / Puberty Blues — Дебби Викерс (в )
 2012—2015 — Леди-детектив мисс Фрайни Фишер / Miss Fisher's Murder Mysteries — Дороти «Дот» Уильямс (в )
 2015 —  / Gallipoli — Селия Хафтон (в 7 эпизодах)
 2017—2018 —  / Westside — Шерил Уэст (в 12 эпизодах)
 2019—2020 — Страна Рождества / NOS4A2 — Вик МакКуин, художница (в 20 эпизодах)

Примечания 

Киноактрисы Австралии